

Famiglie 
 Duchi di Cardona
 Folch de Cardona, famiglia nobile spagnola e siciliana.

Geografia 
 Cardona, municipalità delle Filippine nella provincia di Rizal
 Cardona, comune della Spagna nella provincia di Barcellona
 Cardona, comune dell'Uruguay nel dipartimento di Soriano
 Cardona, frazione del comune di Alfiano Natta in provincia di Alessandria

Persone 
 Bernat Amat de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Carlo De Cardona, sacerdote e politico italiano
 Enrique Cardona, cardinale spagnolo
 Ermessenda de Cardona, nobildonna spagnola
 Folch II de Cardona, nobiluomo e vescovo spagnolo
 Francisco de Solís Folch de Cardona, cardinale spagnolo
 Giovanni de Cardona i de Gandia, cardinale spagnolo
 Giorgio Raimondo Cardona (1943-1988), etnolinguista italiano
 Giovanni Raimondo Folch I de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Giovanni Raimondo Folch II de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Guglielmo I de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Hugo I de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Hugo Folch de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Jesmond Cardona calciatore maltese
 José Cardona, calciatore honduregno
 Maikel Cardona, pallavolista cubano
 Marcello Cardona, questore ed ex arbitro di calcio italiano
 Maria Clelia Cardona, poetessa e scrittrice italiana
 Matthew Cardona, wrestler statunitense conosciuto come Zack Ryder
 Pietro de Cardona, nobiluomo e vescovo spagnolo
 Raimondo de Cardona, generale spagnolo
 Raimondo de Cardona, ambasciatore italiano
 Raimondo Folch IV de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Raimondo Folch V de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Raimondo Folch VI de Cardona, nobiluomo spagnolo
 Ramon Folch I de Cardona, nobiluomo spagnolo
 René Cardona, regista messicano
 René Cardona Jr., regista messicano
 René Cardona III, regista messicano

Pagine correlate 
 Cardon
 Cardone
 Cardoni (disambigua)